The Daily Mirror — ежедневная газета, издаваемая на английском языке в Коломбо, Шри-Ланка, компанией Wijeya Newspapers Ltd.

Факты 

 The Daily Mirror начала издаваться в 1996 году как еженедельная, с 1999 года издаётся ежедневно.
 Воскресный выпуск газеты известен как The Sunday Times.
 Предположительный тираж газеты около 30 000 экземпляров.
 Веб-сайт Daily Mirror — самый посещаемый на Шри-Ланке сайт, принадлежащий газете,

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Daily Mirror
 Официальный сайт Sunday Times
 Сайт Wijeya Newspapers Ltd

Газеты XX века
Газеты Шри-Ланки